NK Orkan je nogometni klub iz Dugog Rata. .

Povijest

Klub je osnovan 1918. godine na inicijativu Mira Benkovića i Ante Reića.
Prva Skupština kluba održana je u gostionici Jure Kadića. Između prijedloga "Vihor", "Dalmacija", "Borac" i "Orkan", 
prihvaćen je potonji prijedlog Ante Reića.  Prvi predsjednik kluba bio je Miro Benković,a prvi tajnik Ivo Ljubić.
 
Prva utakmica odigrana je s ekipom Komite iz Omiša, te je završila neriješeno 3:3.

U srpnju 1921.g. NK Orkan prestaje djelovati. Godinu poslije sva oprema kluba je izgorjela u požaru. Klub se obnavlja 1926. godine kada se gradi i novo igralište.1929.g Orkan ponovno postaje član Splitskog nogometnog podsaveza.

Marin Brajević bio je prvi nogometaš Orkana koji je igrao u Prvoj saveznoj nogometnoj ligi.

Orkana su trenirali 2016./17. vodili Ante Vitaić, zatim Goran Šušnjara do pred kraj jesenskog dijela prvenstva, zatim Dalibor Filipović a od kraja ožujka 2017. na Filipovićevo je mjesto došao Goran Šušnjara.Sada je trener Ervin Nazor.

Godine 2018. NK Orkan proslavio je svoj 100. rođendan prijateljskom utakmicom protiv HNK Hajduk Split od kojeg je izgubio rezultatom 0:9.

Predsjednici Orkana od njegovog osnivanja do danas

 Miro Benković - (1918. - 1926.)
 Josip Čipčić  - (1926. - 1929.)
 Karlo Bussatto - (1929. - 1932.)
 Bogoslav Kadić - (1932. - 1935.)
 Andrija Marčić - (1935. - 1938.)
 Valter Križ - (1938. - 1941.)
 Vinko Formentti - (1945. - 1948.)
 Stipe Kadić - (1948. - 1951.)
 Vinko Formentti - (1951. - 1952.) po drugi put
 Jakov Roje - (1952.)
 Ivan Jovanović - (1952. - 1954.)
 Ante Popović - (1954. - 1958.)
 Stanko Vidaković - (1958. - 1962.)
 Marko Kadić - (1962. - 1966.)
 Ivo Kalebić - (1966. - 1967.)
 Vladimir Pavlić - (1967. - 1972.)
 Ivan Devčić - (1972. - 1974.)
 Drago Tomić - (1974. - 1976.)
 Vladimir Pavlić - (1976. - 1979.) po drugi put
 Mate Tomić - (1979. - 1980.)
 Drago Gabrić - (1980. - 1981.)
 Ante Karaman - (1981. - 1982.)
 Hrvoje Pastar - (1982. - 1983.)
 Nedjeljko Špiro Erceg - (1983. - 1984.)
 Vinko Čikotić - (1984. - 1986.)
 Vladimir Pavlić - (1986. - 1988.) po treći put 
 Tonči Dežulović - (1988. - 1992.)
 Ivan Nejašmić - (1992. - 1995.)
 Dalibor Franolić - (1995. - 1999.)
 Josip Mrkonjić - (1999. - 2004.)
 Ivan Nejašmić - (2004. - 2009.)
 Josip Tomić - (2009. - 2016.)
 Marino Klarić - (2016.)
 Milan Trogrlić - (2017.)
 Marin Ivanišević - (2018. - 2022.)
 Tomislav Tokić - (2022. - danas)

Uspjesi

Najveći prijeratni uspjeh datira iz 1920. godine, kada je na domaćem terenu svladan Hajduk rezultatom 2:1.
Jedan od najvećih uspjeha NK Orkan za vrijeme Jugoslavije je osvajanje prvog mjesta u jedinstvenoj Dalmatinskoj ligi u sezoni 1966/67, te kvalifikacije za tadašnju Republičku ligu, kao i trostruko osvajanje kupa Dalmacije 1961, 1962 i 1963. godine.
Najveći uspjesi nakon Domovinskog rata su nastupi u 3. HNL - jug.
Trenutno se natječe u 4. HNL - jug.
U Orkanu su ponikli mnogi igrači kao što su Tomislav Erceg i Tonči Gabrić.

Stadion

NK Orkan nastupa na stadionu "ŠRC Dalmacija", kapaciteta oko 3.000, većinom stajaćih mjesta,130 sjedećih mjesta, koji je izgrađen 1978. godine uz pomoć tadašnje tvornice "Dalmacija".

Dres

Službene boje NK Orkan su crvena i plava.

Izvori

 NK Orkan
 Orkan kroz povijest 

Orkan
Dugi Rat